Соревнования мужчин в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 года прошли 6 и 7 августа.

Украинец Андрей Говоров завоевал золото на этой дистанции на втором чемпионате Европы подряд.

Рекорды 
До начала соревнований рекорды были следующие.

Результаты

Предварительные заплывы 
Предварительные заплывы стартовали 6 августа в 10:09 по местному времени.

Переплыв 
Переплыв стартовал 6 августа в 11:34 по местному времени.

Полуфиналы 
Полуфиналы стартовали 6 августа в 17:41 по местному времени.

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал 
Финал стартовал 7 августа в 16:50 по местному времени.

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018